KJC – codice vettore ICAO di KrasAir
 kjc – codice ISO 639-3 della lingua konjo della costa